Radburn ist der Familienname folgender Personen:

 Justine Lorton-Radburn (* 1974), britische Fußballspielerin
 Jade Lorton-Radburn (* 1989), britische Fußballspielerin

Radburn steht für:
 Radburn (New Jersey),  eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey
 Radburn-System, ein urbanistisches System